Fronton bezeichnet:
 eine französische Gemeinde im Departement Haute-Garonne, siehe Fronton (Haute-Garonne)
 eine Stadt den USA, siehe Fronton (Texas)
 das Spiel Fronton (Spiel) [Fronttennis]
 das Spielfeld des baskischen Ballspiels Pelota, siehe Frontón
 in der Druckbranche ein Frontispiz
 in der Architektur ein Giebelfeld oder Giebeldreieck, siehe Fronton (Architektur)